Justin Peters (né le  à Blyth dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Carrière 
Peters joue deux saisons et demi avec les St. Michael's Majors de Toronto et une demi-saison avec les Whalers de Plymouth de la Ligue de hockey de l'Ontario de 2003 à 2006. En 2004, il est choisi au  par les Hurricanes de la Caroline lors du repêchage de la LNH. 

Il commence sa carrière professionnelle lors de la saison 2006-2007, avec les River Rats d'Albany de la Ligue américaine de hockey, en plus de disputer une partie avec les Everblades de la Floride de l'ECHL. La saison suivante, il joue 31 matchs pour les Everblades et 11 pour Albany. En 2008-2009, il passe la saison complète avec les River Rats. La saison suivante, il participe à 47 matchs avec Albany et fait le saut dans la LNH avec les Hurricanes de la Caroline où il dispute 9 parties. En 2010-2011, il se voit confier le filet à 12 reprises par les Hurricanes. De 2011 à 2014, il fait l'aller et le retour entre Charlotte et la Caroline. 

Le , Peters signe un contrat de 2 ans en tant qu'agent libre avec les Capitals de Washington.

Références 

Naissance en août 1986
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des Whalers de Plymouth
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Kölner Haie
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien